Osoby o tym nazwisku:
 Helena Sparrow – polska lekarka
 Jack Sparrow – postać fikcyjna, serii filmów Piraci z Karaibów